Tourné ist der Familienname folgender Personen:

Constant Tourné (* 1955), belgischer Radrennfahrer
Daisy Tourné (1951–2022), uruguayische Politikerin

Tourne steht außerdem für:

La Tourne, ein Pass im Schweizer Kanton Neuenburg
Le Tourne, eine französische Gemeinde im Département Gironde